Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Динамо Загреб» с 1945 года (без учёта истории клуба «Граджянски», правопреемником которого считает себя «Динамо») по настоящее время.

9 июня 1945 года на основе расформированного «Граджянски» было создано «Динамо». Первым его главным тренером стал Бранко Кунст, под началом которого команда провела всего два матча. Его сменил венгерский специалист Мартон Букови, выигравший в довоенной Югославии с «Граджянски» целый ряд титулов. Под руководством Ивицы Хорвата «Динамо» в 1967 году выиграло свой первый и единственный по сей день крупный европейский турнир — Кубок Ярмарок. В период с 1980 по 2003 год клуб неоднократно возглавлял Мирослав Блажевич, который выиграл с ним множество трофеев как в Югославии, так и в Хорватии. С середины мая 2018 по середину апреля 2020 года пост главного тренера загребского «Динамо» занимал Ненад Белица. Во время преостановки футбольных соревнований в Хорватии из-за пандемии COVID-19 его сменил Игор Йовичевич, 7 июля главным тренером загребского «Динамо» вновь стал Зоран Мамич.

В данном списке представлены все главные тренеры загребского «Динамо» с июня 1945 года (даты основания) и по нынешнее время, расположенные в хронологическом порядке по дате нахождения на посту, их гражданство, фотография (в случае наличия изображения со свободной лицензией), период нахождения на посту (начало и конец), результаты «Динамо» во время нахождения их на посту, время пребывания на посту (в днях), количество выигранных трофеев в этот период, примечаниями со ссылками, подтверждающими представленные сведения и с более подробной информацией по тренерам.

Список тренеров 
Информация откорректирована по состоянию на 19 ноября

Легенда:

 И — игры
 В — выигрыши
 Н — ничьи
 П — поражения
 ГЗ — забитые голы
 ГП — пропущенные голы
 РГ — разница голов
 % В — процент выигрышей
 Д — количество дней на посту
 Т — количество побед в национальных чемпионатах и кубках, еврокубках. Отсутствие трофеев у тренера отмечено «—»

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Динамо Загреб
Списки:Загреб